Le qualificazioni del singolare  del Mercedes Cup 2009 sono state un torneo di tennis preliminare per accedere alla fase finale della manifestazione. I vincitori dell'ultimo turno sono entrati di diritto nel tabellone principale. In caso di ritiro di uno o più giocatori aventi diritto a questi sono subentrati i lucky loser, ossia i giocatori che hanno perso nell'ultimo turno ma che avevano una classifica più alta rispetto agli altri partecipanti che avevano comunque perso nel turno finale.

Le qualificazioni del torneo Mercedes Cup  2009 prevedevano 18 partecipanti di cui 4 sono entrati nel tabellone principale.

Teste di serie 

 Łukasz Kubot (Qualificato)
 Pablo Andújar (Qualificato)
 Daniel Muñoz de la Nava (Qualificato)
 Alexandre Sidorenko (ultimo turno)

 Dominik Meffert (Qualificato)
 Andrea Arnaboldi (secondo turno)
 Alexander Flock (ultimo turno)
 Íñigo Cervantes Huegún (secondo turno)

Qualificati 

 Łukasz Kubot
 Pablo Andújar

 Daniel Muñoz de la Nava
 Dominik Meffert

Tabellone

Sezione 1

Sezione 2

Sezione 3

Sezione 4

Collegamenti esterni 

Mercedes Cup 2009
ATP World Tour 2009